Комутатор:
 В теорії груп:
Комутатор елементів g та h — це елемент .
 В квантовій механіці та алгебрі:
Комутатор — оператор .
 В комп'ютерних мережах:
 Комутатор — пристрій для з’єднання декількох вузлів мережі в межах одного сегмента.
 В телефонних мережах:
 Комутатор — пристрій, який дозволяє здійснити автоматичне з’єднання двох телефонних апаратів, а також розрив зв’язку між ними.
 В електротехніці:
 Комутатор — це пристрій, що передає сигнал з певної вхідної на певну вихідну лінію.
 У самому загальному сенсі:
 Комутатор  — це пристрій для переключення електричних кіл (сигналів), яка може бути електронним, електронно-променевим або електромеханічним.